Серге́й Евге́ньевич Ды́мченко () — советский и украинский легкоатлет, специалист по прыжкам в высоту. Выступал за сборные СССР и Украины по лёгкой атлетике в 1989—2001 годах, победитель и призёр первенств национального значения, участник летних Олимпийских игр в Сиднее.

Биография 
Сергей Дымченко родился 23 августа 1967 года. Представлял Киев и Украинскую ССР.

Впервые заявил о себе в прыжках в высоту на взрослом всесоюзном уровне в сезоне 1989 года, когда с результатом 2,29 выиграл бронзовую медаль на зимнем чемпионате СССР в Гомеле. Попав в состав советской сборной, выступил на чемпионате мира в помещении в Будапеште, где занял итоговое девятое место (2,28).

В 1990 году стал серебряным призёром на чемпионате СССР в Киеве (2,25), был шестым на Играх доброй воли в Сиэтле (2,27) и четвёртым на чемпионате Европы в Сплите (2,31). Также в сентябре на соревнованиях в Киеве установил свой личный рекорд в прыжках в высоту на открытом стадионе — 2,37 метра.

В 1991 году с личным рекордом 2,31 одержал победу на зимнем чемпионате СССР в Волгограде, тогда как на чемпионате мира в помещении в Севилье прыгнул на 2,10 и в финал не вышел. На летнем чемпионате страны, прошедшем в рамках X летней Спартакиады народов СССР в Киеве, получил серебряную награду (2,32). Будучи студентом, представлял Советский Союз на Универсиаде в Шеффилде, где в своей дисциплине стал четвёртым (2,25). Участвовал в чемпионате мира в Токио — с результатом 2,20 не смог преодолеть предварительный квалификационный этап.

Некоторое время после распада СССР Дымченко не показывал значимых результатов на крупных турнирах, но в 1999 году вернулся в элиту — стал чемпионом Украины в прыжках в высоту, на соревнованиях в Белой Церкви показал достаточно высокий результат — 2,31. В составе украинской национальной сборной принимал участие в чемпионате мира в Севилье, где прыгнул на 2,23 метра и в финал не вышел.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее — в финале прыжков в высоту показал результат 2,29 метра, расположившись в итоговом протоколе соревнований на девятой строке.

После сиднейской Олимпиады Сергей Дымченко остался действующим спортсменом ещё на один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2001 году он стал восьмым на чемпионате мира в помещении в Лиссабоне (2,25), поучаствовал в чемпионате мира в Эдмонтоне (2,25).

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2004 года.

Примечания 

Прыгуны в высоту СССР
Прыгуны в высоту Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике
Спортсмены Киева